Gajusz Sencjusz Saturninus, konsul w 19 p.n.e.
 Gajusz Sencjusz Saturninus, konsul w 4 n.e., syn powyższego